Александр Сергеевич Семёнов:
 Семёнов, Александр Сергеевич (1905 — ?) — советский футболист.
 Семёнов, Александр Сергеевич (род. 1960) — советский и российский хоккеист.
 Семёнов, Александр Сергеевич (род. 1982) — российский футболист.